Il singolare del torneo di tennis Zhengzhou Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kai-Lin Zhang che ha battuto in finale Yi-Fan Xu 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Qiang Wang (quarti di finale)
 Ling Zhang (secondo turno)
 Han Xinyun (secondo turno)
 Kamila Kerimbajeva (secondo turno)

 Yi-Fan Xu (finale)
 Fangzhou Liu (secondo turno)
 Justyna Jegiołka (secondo turno)
 Jia-Jing Lu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Zhengzhou Open 2014